Very 'eavy… Very 'umble () — дебютный студийный альбом английской хард-рок-группы Uriah Heep, записанный в начале 1970 года с продюсером Джерри Броном и выпущенный 12 июня 1970 года звукозаписывающей компанией Mercury Records.

Обложка 

В США альбом вышел под заголовком Uriah Heep (и с «Bird of Prey» вместо «Lucy Blues»). На обложке британского варианта альбома было изображено лицо вокалиста Дэвида Байрона, неузнаваемое в паутине.

Критерии 
В первых рецензиях музыкальная пресса раскритиковала альбом; Мелисса Миллз из Rolling Stone даже пообещала покончить с собой, если эта группа станет известной, назвав музыку альбома разбавленным Jethro Tull. Позже критики признали в нём оригинальное сочетание разнообразных музыкальных идей и влияний, а также неоспоримую значимость для развития хард-рока и хеви-метал.

Мартин Попофф, автор The Collector’s Guide to Heavy Metal, ставит Very 'eavy… Very 'umble в один ряд с In Rock и Paranoid, уточняя:
Дебютный альбом Uriah Heep — слабейшее звено в этом трио метал-альбомов 70-х годов, которые, как я считаю, заложили основу жанра… Слабейшее, — потому что он не столь ошеломляюще тяжёл; но включен в первую тройку, потому что ни в чём не уступает по уровню новаторства, насыщен… огнедышащими гитарными партиями и жутковатым готическим настроением, которое в конечном итоге и увело агрессивный рок от блюза и психоделии в совершенно новую область.
Попофф далее утверждал, что альбом — «классика в истинном, многогранном значении этого слова» и дал ему оценку 9/10.

Список композиций 
 Gypsy (Бокс, Байрон) — 6:37
 Walking in Your Shadow (Байрон, Ньютон) — 4:31
 Come Away Melinda (Фред Хеллерман, Фран Минкофф) — 3:46
 Lucy Blues (Бокс, Байрон) — 5:08
 Dreammare (Ньютон) — 4:39
 Real Turned On (Бокс, Байрон, Ньютон) — 3:37
 I’ll Keep on Trying (Бокс, Байрон) — 5:24
 Wake Up (Set Your Sights) (Бокс, Байрон) — 6:22

В американском варианте:
4. Bird of Prey (Бокс, Байрон, Хенсли, Ньютон) — 4:05

Участники записи 

 Дэвид Байрон — вокал
 Кен Хенсли — орган, фортепиано, меллотрон, бэк-вокал
 Мик Бокс — гитара, бэк-вокал
 Пол Ньютон — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Нэйпьер — ударные (1-3, 6-8)
 Найджел Олссон — ударные (4, 5)
 Колин Вуд — клавишные («Come Away Melinda», «Wake Up (Set Your Sights)»)
 Кит Бэйкер — ударные («Bird of Prey», в американском варианте)

Ссылки 
 …Very 'Eavy Very 'Umble… на discogs.com

Примечания 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Uriah Heep
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Mercury Records
Альбомы Bronze Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы прогрессивного рока